

Toponyme 
 Humières est une commune française, située dans le département du Pas-de-Calais et la région Nord-Pas-de-Calais.
 Monchy-Humières, est le nom d'un duché pairie érigé par lettres datées d' du roi Louis XIV sur les terres de Monchy, Coudun, etc., en Picardie, en faveur de Louis IV de Crevant d'Humières, maréchal de France, avec extension au mari de sa fille et à leurs enfants légitimes.

Patronyme 

 Il a existé plusieurs  qui ont donné des personnalités notables de ce nom.

Notes et références